Das Golf-Einzel der Männer bei den Olympischen Spielen 1904 in St. Louis wurde vom 19. bis 24. September ausgetragen.

Am Montag, den 19. September traten insgesamt 75 Golfer die Qualifikation für die Finalrunde an. Bis auf drei Kanadier waren alle anderen Golfer US-Amerikaner. Der erste Spieler der antrat war Raymond Havemeyer. Jeder musste zunächst in der Qualifikation im Zählspiel-Verfahren (stroke play) zwei Runden (36 Löcher) spielen. Die 32 Besten qualifizierten sich für die erste Runde. Mit 163 Schlägen beendeten Stuart Stickney und Ralph McKittrick vom St. Louis Country Club als beste Golfer die Qualifikation. Neben 31 US-Amerikanern konnte sich mit George Lyon vom Lambton Golf & Country Club in Toronto, nur ein Kanadier die Qualifikation erfolgreich beenden.
 
Am Dienstag, den 20. September begann die Finalrunde, die im K.-o.-System gespielt wurde. Es wurde nach dem Lochspiel-Verfahren (match play) gespielt. Die Partien fanden auf einem 36-Loch-Kurs statt. Das Halbfinale erreichten Chandler Egan vom Exmoor Country Club, Francis Newton vom Seattle Country Club, Burt McKinnie vom Normandie Park Golf Club in St. Louis sowie George Lyon. Der amtierende Stadtmeister von St. Louis, McKinnie, unterlag Egan deutlich. Während Lyon mit Newton, den Gewinner des Pacific Northwest Amateur von 1902, besiegte. 
 
Am 24. September wurde schließlich das Finale ausgetragen, in dem Chandler Egan als Favorit galt. Es war ein sehr düsterer und kalter Tag und die beiden Finalisten hatten den ganzen Tag über mit Regen zu kämpfen. Lyon kam mit diesen Bedingungen besser zurecht und konnte sich schließlich den Olympiasieg sichern. Sein gut trainierter Körper dürfte ein Vorteil gegenüber seinem Gegner gewesen sein. Nach dem Finale ging Egan erschöpft ins Bett. Lyon hingegen ging zur Medaillenvergabe und zeigte weiterhin Ausdauer, als er den Speisesaal im Handstand entlang ging. Da es kein Spiel um den dritten Platz gab, wurden Burt McKinnie und Francis Newton beide mit der Bronzemedaille ausgezeichnet.

Ergebnisse

Qualifikation

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf sports-reference.com. ()

Einzel Manner